William Windom (1923–2012) Emmy-díjas amerikai színész.
 William Windom (1827–1891) az Amerikai Egyesült Államok szenátora.